A110 oder A 110 steht für:
 Autoroute A110, verworfene geplante Autobahn in Frankreich
 Alpine A110, französischer Sportwagen 
 Alpine A110 (2017), französischer Sportwagen 
 Austin A110, britische Limousine 
 Rollei A110, deutsche Pocketkamera, siehe Rollei#Sucherkameras
 RFA Orangeleaf (A110), siehe Liste von Schiffen der britischen Royal Navy#Tanker

A110